Владимир Сорокин:
 Сорокин, Владимир Алексеевич (род. 1958) — российский военный, учёный и промышленный деятель.
 Сорокин, Владимир Викторович (1905—1964) — советский кларнетист.
 Сорокин, Владимир Георгиевич (род. 1955) — российский писатель, драматург и сценарист, художник.
 Сорокин, Владимир Евсеевич (1901—1985) — советский военачальник.
 
 Сорокин, Владимир Леонидович (род. 1971) — российский топ-менеджер.
 Сорокин, Владимир Николаевич (род. 1937) — советский футболист.
 Сорокин, Владимир Павлович (род. 1991) — российский и киргизский хоккеист.
 
 Сорокин, Владимир Устинович (род. 1939) — протоиерей, профессор Санкт-Петербургской духовной академии.

 Владимир Сорокин — псевдоним исполнителя Евгения Оршуловича.